El nombre Rod Davis puede referirse a las siguientes personas:

Rod Davis, músico británico;
Rod Davis, regatista neozelandés.